Reyl ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert von Reyl-Hanisch (1898–1937), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Reyl & Cie